Селиверстово или Селивёрстово — название населённых пунктов в России.

 Селивёрстово — село в Волчихинском районе Алтайского края.
 Селиверстово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Селиверстово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Селиверстово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Селиверстово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Селиверстово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Селиверстово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Селивёрстово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Селиверстово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Селиверстово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Селиверстово — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Селиверстово — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Селиверстово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Селиверстово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.